Ekvivalens och ekvivalent kan syfta på: 

 Ekvivalent (enhet) – en måttenhet inom kemi för substansmängd som motsvarar en mol laddning
 Ekvivalens (översättning) – en skola inom översättningsvetenskapen

Matematik
 Ekvivalens (logik) –  grundläggande ekvivalensrelationer i den klassiska logiken
 Ekvivalensrelation – inom matematiken en binär relation som är reflexiv, symmetrisk och transitiv